1. ŽNL Virovitičko-podravska za sezonu 2022./23.

Momčadi

Ljestvica 
Ljestvica je ažurirana 13. veljače 2023.

Povezani članci 
 1. ŽNL Virovitičko-podravska

Vanjske poveznice  
 Službene stranice ŽNS Virovitičko-podravske županije
 znsvpz.hr, 1. ŽNL Virovitičko-podravska

Izvori 
  https://www.rsssf.org/tablesk/kroa2023.html#5hnl
  sofascore.com, 1. ŽNL Virovitičko-podravska 
 </small> tipsscore.com, 1. ŽNL Virovitičko-podravska / 2022-2023 
 

2022-23
Virovitičko-podravska-1